Stjepan Pavlović Lučić, splitsko-makarski pomoćni biskup
 Stjepan III. Pavlović Lučić iz Makarske, kotorski biskup